Bereg peut désigner :
Bereg, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Bereg, un personnage de Tolkien, un des Hommes de la Terre du Milieu.
 Bereg, un ancien comitat de Hongrie